Фридли:

 Фридли — город в округе Анока, штат Миннесота, США.
 Фридли, Томас (1946―2008) ― швейцарский кларнетист и педагог.